Owltown ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Owltown (Georgia)
 Owltown (North Carolina)
 Owltown (Pennsylvania)